Лос Абиљос има више значења:

 Лос Абиљос (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Абиљос (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику